Па́вел Рома́нов:
 Романов, Павел Васильевич (1964—2014) — российский социолог.
 Романов, Павел Викторович (1949—2005) — советский и российский искусствовед, театральный критик.
 Романов, Павел Константинович (1913—1992) — советский государственный и партийный деятель.
 Романов, Павел Минаевич (1905—1944) — Герой Советского Союза.
 Романов, Павел Романович (1921—?) — советский футболист, нападающий.